3-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Ставангере (Норвегия) с 28 по 31 октября 1982 года. В личном первенстве было разыграно пять комплектов медалей (многоборье, скакалка, обруч, булавы, лента), в групповом — один.

Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, обруч, булавы, лента) были определены по результатам многоборья: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице).

После квалификационных соревнований среди групп в финале выступали восемь лучших по результатам команд.

Медалисты

Финалы в индивидуальном первенстве

Многоборье

Скакалка

Обруч

Булавы

Лента

Финал в групповом первенстве

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Октябрь 1982 года
Чемпионаты Европы в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Ставангере
Спорт в Норвегии в 1982 году